Dondo – cognome italiano
 Dondo – città dell'Angola
 Dondo – città del Mozambico
 Tamburo parlante – strumento musicale africano noto come "dondo" in Ghana